Peco est un fabricant réputé de voies pour le modélisme ferroviaire situé au Royaume-Uni.
 Le sigle PECO désigne les Pays d'Europe centrale et orientale.